Hagenau steht für:
 Hagenau (Helm), römischer Helmtyp

Burgen in Baden-Württemberg:
 Burg Hagenau, abgegangene Burg in Hagnau am Bodensee, Bodenseekreis
 Burgstall Hagenau, abgegangene Burg bei Hagnau am Bodensee, Bodenseekreis 

Hagenau heißen folgende geographischen Objekte:
 Hagenau (Haguenau), Stadt im Département Bas-Rhin, Frankreich

Ortsteile in Bayern:
 Hagenau (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut
 Hagenau (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land
 Hagenau (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn
 Hagenau (Baiersdorf), Ortsteil der Gemeinde Baiersdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Hagenau (Buch am Wald), Ortsteil der Gemeinde Buch am Wald, Landkreis Ansbach
 Hagenau (Falkenstein), Ortsteil der Marktes Falkenstein, Landkreis Cham
 Hagenau (Geisenhausen), Ortsteil der Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut
 Hagenau (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein
 Hagenau (Kranzberg), Ortsteil der Gemeinde Kranzberg, Landkreis Freising
 Hagenau (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau
 Hagenau (Regenstauf), Ortsteil der Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg
 Hagenau (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Hagenau (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein

Ortsteil in Sachsen-Anhalt:
 Hagenau (Kalbe), Ortsteil der Stadt Kalbe (Milde), Altmarkkreis Salzwedel

in Österreich:
 Hagenau (Gemeinde Asperhofen), Katastralgemeinde in Asperhofen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hagenau (Gemeinde Bergland), Ortsteil von Bergland Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hagenau (Gemeinde Böheimkirchen), Streusiedlung der Herren von Hagenau in Böheimkirchen, Niederösterreich
 Hagenau (Gemeinde Goldwörth), Ortsteil von Goldwörth, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Hagenau (Gemeinde St. Peter), Ortschaft von St. Peter am Hart, Bezirk Braunau, Oberösterreich
 Hagenau (Gemeinden Bergheim, Salzburg), Dorf in Bergheim, Bezirk Salzburg-Umgebung und Stadtteil von Itzling-Nord, Stadt Salzburg

historisch:
 Hanau (ursprünglich Hagenau), Stadt in Hessen
 Chojnik (ehemals Hagenau im Landkreis Mohrungen, Ostpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gmina Morąg
 Pększyn (ehemals Hagenau im Landkreis Trebnitz, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Prusice

Hagenau (auch von Hagenowe, Hagenover, Hagnower und Hagenauer) ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 altes bayrisch-österreichisches Adelsgeschlecht, siehe Herren von Hagenau (dort zur Genealogie)
 altes Schweizer Adelsgeschlecht im Kanton Aargau, siehe Hagenauer (Aargauisches Adelsgeschlecht) (auch von Hagenau, Hagenower und Hagnauer)
 altes Schweizer Adelsgeschlecht im Kanton Zürich, siehe Hagenauer (Zürcher Adelsgeschlecht) (auch von Hagenau, Hagenower und Hagnauer)

Hagenau (auch von Hagenowe, Hagenover, Hagnower, Hagnauer, Hagenauer und Haguenauer) ist der Name folgender Personen:
 Gottschalk von Hagenau, Bischof von Freising (993–1003)
 Gottfried von Hagenau († 26. September 1313), Kanoniker und Arzt in Straßburg
 Heinz Hagenau (* 1929), deutscher Opernsänger
 Ina Hagenau, deutsche Sängerin und Dozentin
 Ludovicus von Hagenau († 1239), Widersacher des Hochstifts Passau und Herzog Otto II.
 Niklaus von Hagenau (um 1445/60 – vor 1538), elsässischer Bildschnitzer der Spätgotik
 Reinmar von Hagenau († vor 1210), Minnesänger
 Reginbert von Hagenau († 1148) Bischof von Passau (1138–1147/48)
 Reginbertus von Hagenau und Hayde, Stifter des Klosters Seitenstätten

Siehe auch:
 Schloss Hagenau bei St. Peter am Hart, Oberösterreich
 Kaiserpfalz Hagenau, Elsass
 Hagnau (Begriffsklärung)